Papp Petra (1993) női nemzetközi sakknagymester
Papp Petra (2000) műkorcsolyázó